Sa Colla de Can Bonet es una asociación folklórica sin ánimo de lucro del municipio de San Antonio Abad, en la isla de Ibiza.
Esta asociación se creó durante el mes de septiembre de 1981 como actividad extreescolar del colegio Can Bonet, por iniciativa de Antonia Torres Antonia des Pou, que era entonces profesora y directora del colegio. Como profesores, en estos inicios, se contó con Pep Moessènyers para los sonadors (músicos), con Vicent Planells para los bailadores y con Maria d’En Sardina para las bailadoras. También se contó con Vicent Sala, Vicent Llucià como profesor para las castañuelas; más adelante pasaron como profesores Evelio y Cristina Ribas, para los bailadores y bailadoras respectivamente, y Toni Canyes.

El 21 de noviembre de 1989, el grupo de baile Sa Colla de Can Bonet se constituye legalmente como la Asociación Folklórica Sa Colla de Can Bonet, conservando el nombre del colegio y del barrio que la había creado. A partir de este momento, la recientemente creada asociación constituye una nueva Junta Directiva propia, ya que hasta ese momento, estaba dirigida por la APA del colegio. En esta nueva etapa se contó con Miquel d’En Ferrer como profesor para los sonadors y, más adelante, también se contó con el profesor Vicent d’En Frit para los bailadores, sin dejar de lado la colaboración de Vicent Llucià, que sigue colaborando en la actualidad y que es uno de los miembros fundadores de la asociación.

En la actualidad, tal y como pasó con la Junta Directiva, las funciones de profesores de baile, tanto para los hombres como para las mujeres, y de sonadors, corren en exclusiva por parte de los propios integrantes de la asociación.

Objetivos 

Los objetivos de la Asociación Folklórica Sa Colla de Can Bonet han sido siempre la conservación y dar a conocer una parte importante de la cultura ibicenca: el baile típico de Ibiza y Formentera, más conocido en las Pitiusas como baile payés o ball pagès en la lengua local, la indumentaria y todo aquello con lo que puedan darse a conocer y conservar las raíces de los ibicencos. Es por este motivoque la asociación ha recopilado, mediante sus miembros, réplicas de la mayoría de los trajes tradicionales: en lo que respecta a las mujeres, dispone de la gonella negra con mantellina (vestido de negro com mantillo) y la gonella negra amb capell (vestido negro con sombrero), el vestido blanco y el de color, tanto en la versión de fiesta como en la de trabajo. En lo que respecta a la vestimenta masculina, también dispone de los trajes blancos, tanto el de drap como el de hilo, el traje de lana negro y el de camisola.

Respecto a los instrumentos musicales, también se dispone de la flauta, característica por ser de tres agujeros, el tambor, las castañuelas y el espasí.
También, con tal de evitar la desaparición de las tradiciones, la asociación organiza varios cursos en los que se ocupan de confeccionar ropa típica ibicenca y construir los instrumentos musicales.

Paralelamente a la actividad como asociación autónoma y grupo de baile, Sa Colla de Can Bonet también participa en la Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d’Eivissa i Formentera (Federación de Grupos de Baile y Cultura Popular de Ibiza y Formentera) desde los inicios de esta, a modo de potenciar la cultura de las pitiusas hasta los niveles más altos.

Actuaciones 
 
Con tal de divulgar la cultura ibicenca, Sa Colla de Can Bonet se centra básicamente en el baile y su música. Es por esta razón que participa, conjuntamente con los otros grupos de baile de Sant Antoni de portmany, en las fiestas patronales del municipio y en las festes de la terra (8 de agosto) en conjunto con los grupos de baile del resto de Ibiza.

También, por parte de esta asocaición, se han recuperado dos fiestas antiguas, como son, desde 1996, el baile en la fuente conocida como Es Broll de Buscastell, que tiene lugar el sábado siguiente a la festividad de Santiago (25 de julio) y la fiesta en Es Pou des Escarabats, también en la venda de Buscastell, desde 1.999, que se celebra el domingo siguiente a la onomástica de San Pedro (29 de junio). Es estas fiestas, organizadas con la colaboración del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany y la participación de los vecinos de la zona, se puede disfrutar y participar en la exhibición de ball pagès, demostración de gaites (música tradicional tocada con la flauta y el tambor), concursos tradicionales y otras muestras de las raíces ibicencas, como son los ucs o gritos tradicionales que se usaban para comunicarse y hacer sonar el cuerno (herencia más bien marinera).

Fuera de la isla de Ibiza, la asociación ha actuado en diversos sitios, destacando los viajes de intercambios culturales realizados a Aurich (Alemania), Les Preses (Girona), Ares (La Coruña), Vall d'Uixó (Castelló), Onís y Blimea (San Martín del Rey Aurelio), las dos en Asturias, y diversas actuaciones por el resto del archipiélago Balear, así como también fue la encargada de representar la isla de Ibiza en la edición de FITUR del año 2007

Para terminar, destacamos que la Asociación Folklórica Sa Colla de Can Bonet fue galardonada el 3 de febrero de 2001 con la medalla de plata del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany por sus 25 años de actividad ininterrumpida y colaborando con el municipio.

Grupos de música de España
San Antonio Abad (Baleares)